Grădiștea – gmina w Rumunii, w okręgu Braiła
 Grădiștea – wieś w Rumunii, w okręgu Braiła, w gminie Grădiștea

 Grădiștea – gmina w Rumunii, w okręgu Călărași
 Grădiștea – wieś w Rumunii, w okręgu Călărași, w gminie Grădiștea

 Grădiștea – gmina w północnej części okręgu Ilfov w Rumunii
 Grădiștea – wieś w Rumunii, w okręgu Ilfov, w gminie Grădiștea

 Grădiștea – wieś w Rumunii, w okręgu Giurgiu, w gminie Comana